Richard Reeves (1836-1910) – politico neozelandese del partito liberale
Richard Reeves (1912-1967) – attore statunitense
Richard Reeves (n. 1936) – scrittore e rubricista statunitense
Richard Reeves (n. 1969) – scrittore e filosofo britannico